Зёммерда () — район в Германии. Центр района — город Зёммерда. Район входит в землю Тюрингия. Занимает площадь 804,17 км². Население — 77 351 чел. Плотность населения — 96 человек/км².
Официальный код района — 16 0 68.

Район подразделяется на 55 общин.

Города и общины

Города 
 Буттштедт (2647)
 Гебезе (2331)
 Киндельбрюк (1930)
 Кёлледа (5830)
 Растенберг (2891)
 Зёммерда (20 885)
 Вайсензе (3682)

Объединения общин

Управление Ан-дер-Марке 
 Экштедт (613)
 Маркфиппах (564)
 Шлосфиппах (1483)
 Шпрётау (842)
 Фогельсберг (749)

Управление Буттштедт 
 Буттштедт (2647)
 Эллерслебен (302)
 Эслебен-Тойтлебен (371)
 Гросбрембах (835)
 Гутмансхаузен (902)
 Хардислебен (646)
 Клайнбрембах (342)
 Манштедт (395)
 Ольберслебен (787)
 Рудерсдорф (374)

Управление Гера-Ауэ 
 Андислебен (622)
 Гебезе (2331)
 Ринглебен (562)
 Вальшлебен (1861)

Управление Грамме-Ауэ 
 Альперштедт (722)
 Гросмёльзен (268)
 Гросрудештедт (2065)
 Клайнмёльзен (365)
 Нёда (855)
 Оллендорф (465)
 Удештедт (805)

Управление Киндельбрюк 
 Бильцингслебен (797)
 Бюхель (264)
 Фрёмштедт (603)
 Грифштедт (315)
 Гюнштедт (818)
 Херншвенде (315)
 Каннавурф (969)
 Киндельбрюк (1 930)
 Ритген (272)

Управление Кёлледа 
 Байхлинген (596)
 Гросмонра (1 003)
 Гроснойхаузен (787)
 Клайннойхаузен (434)
 Кёлледа (5 830)
 Острамондра (588)
 Шиллингштедт (285)

Управление Штраусфурт 
 Ганглофзёммерн (1 162)
 Хаслебен (1 081)
 Хеншлебен (368)
 Ритнордхаузен (1 091)
 Шверштедт (679)
 Штраусфурт (1 913)
 Вернингсхаузен (735)
 Вундерслебен (758)

Общины 
 Элькслебен (2 378)
 Виттерда (1 149)

Ссылки 
 Официальная страница

Районы Тюрингии